Зи́мницы — деревня Меленковского района Владимирской области России, входит в состав Бутылицкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена на севере Меленковского района в 7 км на северо-восток от центра сельского поселения села Бутылицы. Недалеко от деревни находится железнодорожная станция Зимницы на линии Черусти — Муром.

История 
Впервые деревня Зимницы упоминается в 1646 г. Название деревни происходит от купецкого зимовья, бывшего здесь. До Зимниц от автодороги Владимир — Меленки ведет булыжная дорога.

В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год деревня значится в составе прихода погоста Куземского , в ней было 1 двор помещиков, 8 дворов крестьянских.

Население

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт деревни

Населённые пункты Меленковского района